Немы́слимое — термин:

 Немыслимое — нечто, что нельзя представить.
 «Немыслимое» — американский художественный фильм.
 Операция «Немыслимое» — британский план боевых действий против Советского Союза 1945 года.